Лос Камотес има више значења:

 Лос Камотес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Камотес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Камотес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Камотес, Сан Хосе дел Палмар (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Камотес (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику